

Toponímia 
 Hutchinson (Kansas)
 Hutchinson (Minnesota)
 South Hutchinson, població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Hutchinson Island South, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.

Biografies 
 Cassidy Hutchinson (1996) assistent de Mark Meadows, cap de gabinet de Donald Trump
 George Evelyn Hutchinson (Cambridge, 1903 – Londres, 1991), zoòleg, botànic i ecòleg anglès 
 Sam Hutchinson (1989), futbolista professional anglès que va jugar pel Chelsea